Eggarten steht für:

 Eggarten (Tuntenhausen), Ortsteil von Tuntenhausen im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eggarten-Siedlung